Лир — имя, фамилия и топоним:

Имя 
 Лир — в древнегреческой мифологии сын Анхиса и Афродиты.
 Лир — один из богов в ирландской мифологии, отец Мананнана.
 Лир (Леир) — легендарный король Британии, сын короля Бладуда. Ему посвящены:
 «Король Лир» — трагедия Уильяма Шекспира (1605—1606, опубликована в 1608).
 «Лир» — опера Ариберта Раймана на либретто Клауса Хеннеберга (1978).

Фамилия 
 Лир, Аманда (род. 1946) — французская певица и актриса.
 Лир, Жак ван (1875—1951) — нидерландский виолончелист
 Лир, Лия ван (урожд. Лия Семёновна Гринберг; 1924—2015) — основательница Иерусалимского международного кинофестиваля.
 Лир, Норман (род. 1922) — американский сценарист и продюсер.
 Лир, Тобиас (1762—1816) — личный секретарь президента США Джорджа Вашингтона.
 Лир, Уильям (1902—1978) — американский изобретатель, основатель компании Learjet.
 Лир, Хэл (1935—2016) — американский баскетболист.
 Лир, Эвелин (1926—2012) — американская оперная певица (сопрано).
 Лир, Эдвард (1812—1888) — английский поэт и художник.
 Лир, Юлия (род. 1991) — немецкая гребчиха.
 Лир, Юрий Владимирович (1938—2016) — советский и российский геолог, профессор Санкт-Петербургского горного университета.

Топоним 
 Лир — город в Бельгии.
 Лир — город в центральной части Южного Судана.

См. также 
 Learjet — производитель и торговая марка лёгких реактивных самолётов.
 
 Лира (значения)